Název Margate má více měst:

 Margate – město v anglickém Kentu
 Margate (Florida) – město na Floridě
 Margate City – město v New Jersey

Externí odkazy